La finale de la Coupe UEFA 1981-1982 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Ullevi de Göteborg, en Suède, et au Volksparkstadion de Hambourg, en Allemagne de l'Ouest.

Elle oppose l'équipe suédoise de l'IFK Göteborg aux Allemands du Hambourg SV. Au terme des deux rencontres, les Gothembourgeois l'emportent sur le score de 4 buts à 0 (1-0 à l'aller, 3-0 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1981-1982
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1981-1982

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1981-1982

Notes et références 

1981-1982
Sport en mai 1982
Football en Allemagne en 1982
Sport en Suède en 1982
Événement sportif à Göteborg
Événement sportif à Hambourg
Face-à-face du Hambourg SV
IFK Göteborg